Pitanga - fruto da pintagueira

Municípios
Pitangueiras (Paraná)
Pitangueiras (São Paulo)

Bairros
Pitangueiras (Guarujá)
Pitangueiras (bairro do Rio de Janeiro)

Outros
Zé Fortuna & Pitangueira

Desambiguações de topônimos